«Гитагови́нда» (,  «Воспетый Говинда») — объёмная поэма на санскрите, написанная в XII веке вайшнавским поэтом Джаядевой из Пури, Орисса. Описывает любовные взаимоотношения между Кришной и девушками-пастушками гопи из Вриндавана, особое внимание уделяется описанию игр Кришны с его самой любимой гопи по имени Радха. «Гитаговинда» сыграла большую роль в развитии традиций бхакти в индуизме, в особенности Кришна-бхакти.

«Гитаговинда» разделена на 10 глав. Каждая из глав в свою очередь разделена на 24 части, называемые «прабандхи». В каждой «прабандхе» содержатся организованные по восемь «аштапади» куплеты.

Первый перевод «Гитаговинды» на английский язык сделал и опубликовал Уильям Джонс в 1792 году. В этом издании указывалось, что текст происходил из региона Калинга (древнее название Ориссы). С тех пор, «Гитаговинда» была переведена на множество языков мира, и считается одним из самых лучших примеров санскритской поэзии.

«Гитаговинда» сыграла ключевую роль в преобразовании и возрождении вайшнавизма, который пришёл в упадок из-за внутренних разногласий различных брахманических традиций, а также пострадал от влияния ислама и многочисленных исламских вторжений в Индию. Вместо метафизического догматизма, «Гитаговинда» превознесла в вайшнавизме любовь, преданность и смирение, которые стали инструментами в преодолении двойственности и в любовном служении и единении личности и божества.

«Гитаговинда» представила совершенно новое понимание вайшнавизма. В ней уже не было благоговейного почитания Вишну или Кришны, которое до того являлось основой вайшнавского поклонения. Главным героем «Гитаговинды» был Кришна, изображённый как мальчик-пастушок. Такое простое и личностное восприятие божества помогло быстрому распространению вайшнавизма среди индийского населения.

В «Гитаговинде» Кришна, а не Вишну, описывается как источник всех аватар и изначальная ипостась божества.

На европейские языки поэма переводилась неоднократно.

Русские переводы 
В Библиотеке всемирной литературы, том 16, М., 1977, с. 91—97, 812—815 был опубликован сокращённый перевод  «Гитаговинды» В. Микушевича с примечаниями.

В 1995 году опубликован перевод поэмы А. Я. Сыркина.

См. также 
 Гиты
 Джаядева
 Бхакти
 Кришнаизм
 Чайтанья

Примечания

Литература 
Публикации
 
Исследования

Ссылки 
 Гитаговинда
 Oriya version of the Gita Govinda
 Прафулла Чандра Трипатхи «Философия Гитаговинды»



Средневековая литература
Вайшнавизм
Священные писания гаудия-вайшнавизма